Лешников е българска фамилия и може да се отнася за:

 Аспарух Лешников
 Димитър Лешников

Други значения 
 Лешников сънливец